Als Damenbauernspiel in einem allgemeinen Sinne werden Partien des Schachspiels bezeichnet, die beiderseits mit Doppelschritten der vor den Damen stehenden Bauern ohne weiteres c2–c4 beinhalten. Im engeren Sinne nennt man Damenbauernspiel alle Eröffnungen mit diesem Beginn, die dann nicht in ein Damengambit (2. c2–c4) münden.

Damenbauernspiele zählen zu den Geschlossenen Spielen.

Jede Hauptvariante der Damenbauernspiele im engeren Sinne beginnt mit folgenden Zügen oder beinhaltet sie durch Zugumstellung:

1. d2–d4 d7–d5, ohne 2. c2–c4.

Sie sind in der Encyclopedia of Chess Openings unter den Schlüsseln  klassifiziert.

Zu den Hauptsystemen des Damenbauernspiels zählen:

Literatur 
 Alexei Suetin: Lehrbuch der Schachtheorie, Sportverlag Berlin, 1974.

Einzelnachweise 

Geschlossene Spiele